3-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив у Києві в червні — липні 1937 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 шахісток. Ігри проходили в приміщенні клубу НКВД.

Набравши 12½ очок з 15 можливих (+11-1=3) переможницею першості стала киянка Тамара Добровольська. Переможниці попереднього чемпіонату Зінаїда Артем'єва та Берта Вайсберг, посіли 2-ге (12 очок) та 3-тє місця (11½ очок) відповідно.

На турнірі було зіграно 119 партій, з яких 103 закінчилися перемогою однієї зі сторін (86,5 %), а 16 партій завершилися внічию. В одній партії була зарахована технічна перемога (поразка).

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1937 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки (К истории женских шахматных соревнований). — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 184 с. (сторінка 61).

1937 у шахах
1937 в українському спорті
Спорт у Києві